Synteza - w teoria sterowania zadanie syntezy polega na określeniu struktury i parametrów regulatora dla danego układu regulacji (przy określonych warunkach jakie powinien spełniać taki układ).

Zobacz też
 analiza (automatyka)
 identyfikacja systemu
 modelowanie matematyczne

Teoria sterowania